Абало () — прізвище.

Відомі носії:

 Даніель Абало (1987) — іспанський футболіст
 Жан-Поль Абало (1975) — тоголезький футболіст
 Люк Абало (1984) — французький гандболіст